Thy Serpent (англ. Твой Змей) — финская дарк-метал группа. Была основана Сами Тенетсом (Tenetz) в Эспоо 1992 году. Первоначально группа состояла из одного человека (Тенетса), в одиночку он выпустил два демо-альбома -Frozen Memory и Into Everlasting Fire.

Оба демо имели некоторый успех на международном уровне и после подписания контракта с Spinefarm Records на постоянной основе к Тенетсу присоединились Азхемин (Azhemin) (клавишные, вокал), Агафон (барабаны) и Луопио (Luopio) (бас и вокал). В этом составе, в 1996 году, группа записала свой дебютный альбом под названием Forests of Witchery. В 1997 году был выпущен Lords of Twilight. В том же году группа начала сотрудничать с гитаристом Алекси Лайхо.

В 1998 году с уходом Луопио состав сократился до трех участников, и Азхемин принял функции басиста, в таком составе группа выпустила третий студийный альбом: Christcrusher.

После нескольких заявлений что группа никогда больше не выступит вместе, летом 1999 года Thy Serpent несколько раз выступили в Финляндии. С новым ударником Теему Лахтиненом (Laitinen) и вторым гитаристом Томи Уллгреном (Tomi Ullgren) в 2000 году вышел в свет EP Death, шестой, включая демо-альбомы, и до сих пор последний, официальный альбом группы.

С этого момента группа не выступала. В 2007 году Сами Тенетс присоединился к Beherit и принял участие в написании альбома Engram.

Участники группы 
 Azhemin — вокал / бас / синтезатор
 Sami Tenetz — гитара
 Teemu Laitinen — Барабаны
 Tomi Ullgren — соло-гитара

Бывшие участники 
 Pekka — ударные (1995)
 Börje — гитара (1995)
 Teemu Raimoranta — гитара (1995—1996)
 Alexi Laiho — гитара (1997)
 Agathon — барабаны / вокал (1996—1999)
 Luopio — бас / вокал (1996—1998)

Дискография 
 Frozen Memory Demo (1994)
 Into Everlasting Fire Demo (1995)
 Forests of Witchery (1996)
 Lords of Twilight (MCD) (1997)
 Christcrusher (1998)
 Death (2000)

Сплиты 
 The Carpenter (1997, c Nightwish и Children of Bodom)
 Wolfnacht / Goatmoon / Thy Serpent (2022)

Примечания

Ссылки 
 [ Thy Serpent] at Allmusic
 Official website
 
 
 Thy Serpent at Encyclopaedia Metallum

Блэк-метал-группы Финляндии
Эспоо
Квартеты